Les élections générales féroïennes se sont tenues le . Ces élections ont été marquées par la victoire du Parti social-démocrate qui obtient 10 des 32 sièges composant le Løgting.

Résultats 

1990
Élection en Europe en 1990
1990 aux îles Féroé
Novembre 1990